Whistler (Alabama), comunitat no incorporada al comtat de Mobile (Alabama, EUA)
 George Washington Whistler (Fort Wayne, Indiana, 1800 – Sant Petersburg, Rússia, 1849), enginyer ferroviari americà  
 James McNeill Whistler (Lowell, Massachusetts, Estats Units, 1834 – Londres, 1903), pintor nord-americà que va viure sobretot entre França i Anglaterra
 Rex Whistler, artista britànic que va pintar murals i retrats i va dissenyar vestuari teatral